Neudecker ist der Familienname folgender Personen:

 Anneliese Neudecker (* 1984), österreichische Bühnen- und Kostümbildnerin
 Christian Gotthold Neudecker (1807–1866), deutscher Kirchenhistoriker, Privatgelehrter und Pädagoge
 Christiane Neudecker (* 1974), deutsche Schriftstellerin und Regisseurin
 Gabriele Neudecker (* 1965), österreichische Drehbuchautorin und Regisseurin
 Heinz Neudecker (1933–2017), niederländischer Wirtschaftsmathematiker
 Jasmina Neudecker (* 1987), deutsche Moderatorin und Regisseurin
 Johann Baptist von Neudecker (1840–1926), deutscher römisch-katholischer Geistlicher, Titularbischof Helenopolis und Weihbischof im Erzbistum München und Freising

 Mariele Neudecker (* 1965), deutsche Künstlerin

 Wilhelm Neudecker (1913–1993), deutscher Unternehmer und Fußballfunktionär